Lundagård kan avse:
Lundagård (borg) - ett tidigare borg i Lund. Under medeltiden de danska ärkebiskoparnas gård
Lundagård (park) – en park i centrala Lund 
Lundagård (tidning) – en studenttidning (grundad 1920) utgiven av Lunds universitets studentkårer
Conditori Lundagård – ett tidigare café beläget intill parken Lundagård
Lundagårdshuset – en byggnad i parken Lundagård, påbörjad 1578, se Kungshuset, Lund
 Lundagårds län – ett län i det danska Skåne
 Lundagårds kapell – en kyrkobyggnad uppförd år 1913, som tillhör Överluleå församling i Luleå stift
KFUM Lundagård – en handbollsklubb i Lund
 Kollektivhuset Lundagård – ett kollektivhus i Stockholm

Litterära publikationer
 Från Lundagård och Helgonabacken – en lundensisk litterär studentkalender
 Under Lundagårds kronor – en serie böcker med minnesteckningar av tidigare studenter och lärare vid Lunds universitet

Se även
Lunnagård